Нехапа де Мадеро има више значења:

 Општина Нехапа де Мадеро (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Нехапа де Мадеро (Нехапа де Мадеро, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику